Новокаледонские гекконы, или гекконы-бананоеды () — род ящериц семейства Диплодактилиды инфраотряда гекконообразных, обитающих в Новой Каледонии.

Описание

Внешний вид 
Отличаются коротким цепким хвостом, кончик которого снизу оснащён специальными прикрепительными пластинками. Их пальцы соединяет кожистая перепонка.

Размножение 
За исключением , все виды этого рода яйцекладущие.

Новокаледонскийе гекконы и человек 
Все новокаледонскийе гекконы редки, и их численность сокращается.

Виды

Литература

Примечания 

Diplodactylidae
Пресмыкающиеся Океании
Эндемики Новой Каледонии